L'Alghero novello è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino con toni violetti
odore: vinoso fruttato, di fermentazione appena svolta
sapore: vivace morbido, fragrante e persistente

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Voci correlate 
Vino Alghero

Novello